

Persone
 Vitinha – pseudonimo di Vítor Tiago de Freitas Fernandes, calciatore portoghese  (Guimarães, n.1986)
 Vitinha – pseudonimo di Vítor Machado Ferreira, calciatore portoghese  (Póvoa de Lanhoso, n.2000)
 Vitinha – pseudonimo di Vítor Manuel Carvalho Oliveira, calciatore portoghese  (Braga, n.2000)